Кубок маршала Тито 1986/1987 () — 39-й розыгрыш Кубка Югославии по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика на rsssf.com 

1986/1987
Спорт в Югославии в 1986 году
Спорт в Югославии в 1987 году
Югославия